Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (Beethoven)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (Mozart) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (Prokof'ev) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (Rachmaninov)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (Rubinštejn)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (Saint-Saëns)